Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2000/2001.

Samenvatting seizoen
 Wegens verbouwingen aan tribune I en II van het Herman Vanderpoortenstadion start Lierse het seizoen met 3 uitwedstrijden.  Om dezelfde reden wordt ook de eerste Europese thuiswedstrijd van het seizoen niet in het eigen stadion afgewerkt.

 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 10e plaats met 43 punten. RSC Anderlecht werd kampioen met 83 punten.
 In de Uefa-beker wordt Lierse in de eerste ronde uitgeschakeld door het Franse Girondins Bordeaux.
 In de Beker van België wordt Lierse in de 1/16e finale uitgeschakeld door KFC Verbroedering Geel.

Spelerskern

Transfers

Zomer

Winter

Technische staf

Wedstrijden

Eerste Klasse 2000-01

UEFA Cup 2000-01

Beker van België 2000-01

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2000/01